

Persone
 Epigene di Sicione – drammaturgo greco del VI secolo a.C.
 Epigene di Atene – poeta comico del V secolo a.C.
 Epigene – ceramista attico della seconda metà del V secolo a.C.
 Epigene di Cefisia – allievo di Socrate
 Epigene di Bisanzio – astrologo greco del III secolo a.C.
 Epigene – ambasciatore bizantino del V secolo

Altro
 Epigenes – cratere lunare che ha preso il nome dall'omonimo astrologo